Planck může označovat:

 Planck (družice) – družice vyslaná roku 2009 pro výzkum reliktního záření
 Planck (kráter) – kráter na Měsíci
 Vallis Planck – údolí na Měsíci

Osoby
 Erwin Planck (1893–1945) – německý politik a člen protinacistického odboje, syn Maxe Plancka
 Max Planck (1858–1947) – německý fyzik, po kterém je pojmenována Planckova konstanta a další pojmy zejména kvantové fyziky
 Robert H. Planck (1902–1971) – americký kameraman